Undine Lux (née le  à Francfort-sur-l'Oder) est une chanteuse allemande.

Biographie 
Fille d'un mécanicien automobile et d'une éducatrice, elle grandit à Fürstenwalde.

Undine Lux a enfant le rêve de devenir chanteuse, c'est pourquoi ses parents l'inscrivent dans une école de musique. Après une formation de dix ans, elle fait ses premières expériences scéniques dans la chorale pop et gospel The Golden Voices. En parallèle, elle a été membre d'un groupe de danse de spectacle pendant plusieurs années. Après ses études secondaires, elle décide de devenir éducatrice agréée par l'État à Fürstenwalde. Elle part aussi en Amérique pendant une année comme fille au pair et découvre la musique country.

Elle a ses premiers succès musicaux come "doublure officielle allemande de Helene Fischer". À la suite de la rencontre d'un agent après une prestation, elle fait ses premières prestations fin 2008 à l'occasion d'animations commerciales, des fêtes communales, des galas et aussi à la télévision. À l'occasion de la Coupe du monde de football de 2014, elle se produit au Commerzbank-Arena à Francfort devant  personnes.

Après que plusieurs maisons de disques ont rejeté de produire son album, elle décide en 2015, avec son manager Mario Geyermann, de fonder son propre label (Pink Pearl Music). Le  paraît le premier single November in Paris. Mais quelques jours plus tard, ce sont les attentats ; Beaucoup de stations de radio retirent le titre de leurs programmations, craignant que les auditeurs puissent faire un lien. En mai, elle publie son premier album PINK enregistré avec les producteurs André Stade et Achim Radloff, indépendamment d'une maison de disques. À l'été 2016, sort le deuxième single Zeig wie du tanzt, qu'elle présente le  à ZDF-Fernsehgarten. Pour donner une seconde chance au single November in Paris, Undine Lux et Mario Geyermann ont décidé de sortir le remix deep house pour l'album en tant que troisième single un an après sa sortie. Pour le tournage du clip, ils viennent à Paris, font des plans qui paraissent une visite touristique du métro, du Trocadéro puis de la Tour Eiffel.

Elle travaille avec Achim Radloff pour sortit un album à l'été 2018 et publie en mai un premier single Leg dich nie mit Frauen an.

Discographie 
Album
 2016 : PINK

Singles
 2011 : An dich glauben (da music)
 2015 : November in Paris
 2016 : Zeig wie du tanzt
 2016 : November in Paris (PINK Deep House Remix)
 2017 : Wie Piraten stark
 2017 : Lass das Licht aus
 2018 : Leg dich nie mit Frauen an

Liens externes

Source de la traduction 
 

Chanteuse de schlager allemande
Naissance en février 1988
Naissance à Francfort-sur-l'Oder